Космография:

 Космография — научная и учебная дисциплина, изучающая устройство Вселенной в целом.
 Равеннская космография — список географических названий, охватывающий мир от Индии до Ирландии, составленный на латинском языке неизвестным священником из Равенны около 700 года.
 Космография — аллегорическая дидактическая поэма Бернарда Сильвестра на тему сотворения мира, написанная в 1140-е годы.
 Космография Блау — 12-томный атлас 1667 года, изданный голландским картографом Яном Блау.
 Космография — название ряда географических сочинений, переводных или русских компилятивных, появившихся на Руси не позднее XIV века и распространённых в рукописной книжности Московской Руси XVI—XVII веков.